

Persone 

Francesco Coppola Castaldo (1847-1916) – pittore e docente italiano
Robert Coppola Schwartzman (1982) – attore, cantante e musicista statunitense

Altro 
Coppola – tipo di berretto
Teatro Coppola – teatro di Catania inaugurato nel 1821
Coppola – famiglia

Altri progetti